Corder (professió), una persona que té com a ofici fer cordes i sogues de cànem.
 Corder, ovella jove
 Corder (Missouri), ciutat al comtat de Lafayette, Missouri, EUA